kraj, završetak
 Kraj (administrativna jedinica u Rusiji), npr Ruski krajevi.
 Kraj (administrativna jedinica u Češkoj i Slovačkoj), administrativna jedinica u Češkoj i Slovačkoj.
 Kraj (Pašman), naselje na otoku Pašmanu.
 Kraj (Dicmo), dio Dicma (kod Splita).
 Kraj (Mošćenička Draga), dio Mošćeničke Drage.
 Kraj (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje, BiH.